Als Speckwurst bezeichnet man:
eine tschechisch-slowakische Brühwurstsorte, siehe Špekáček
eine deutsche Kochwurstsorte (Blutwurst), siehe Fränkische Speckwurst
eine deutsche Kochwurstsorte (Blutwurst), siehe Oberfränkische Speckwurst
eine deutsche Kochwurstsorte (Blutwurst), siehe Rheinische Speckwurst
eine deutsche Brühwurstsorte, siehe Paprikaspeckwurst
eine österreichische Brühwurstsorte, siehe Salzburger (Wurst)
eine österreichische Brühwurstsorte (Fleischwurst), siehe Speckwurst (Österreich)